Skok wzwyż mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich. Została rozegrana w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2021 roku na Stadionie Narodowym w Tokio.

Terminarz 
Czas w Tokio (UTC+09:00)

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki 
Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 2,30 m.

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020